Jairo Velasco ist der Name folgender Personen:

* Jairo Velasco Jr. (* 1974), spanischer Tennisspieler
 Jairo Velasco Sr. (* 1947), kolumbianischer Tennisspieler